Ramba steht für:

 Ramba (Rinbung), Gemeinde im Kreis Rinbung, im Autonomen Gebiet Tibet, der VR China

Ramba ist der Familienname folgender Personen:

 Tereza Ramba (* 1989), tschechische Schauspielerin